Milice bourgeoise (France)
 Garde nationale (France)
 Garde bourgeoise
 Bürgerwehr (Allemagne et Autriche)
 Garde civique
 Yeomanry
 Streltsy

Voir aussi
 Milice
 La Ronde de nuit